La Coupe d'Afrique de rugby à XV 2015 est une compétition organisée par Rugby Afrique qui oppose les 14 meilleures nations africaines (en ne comptant pas l'Afrique du Sud qui participe à cette compétition occasionnellement).

Équipes engagées 

Division 1B
  (70)
  (49)
  (46)
  (91)
  (56)
  (42)

Division 1C
  (93) (forfait)
  (34) (forfait)
  (75)
  (88)
  Zimbabwe B 

N.B : le nombre entre parenthèses correspond au rang mondial avant la compétition.

Division 1A 
La compétition se déroule du 6 juin au .

Détails des résultats

Classement 

 
 

|}

Division 1B 
La compétition se déroule à Kampala en Ouganda du 5 juillet au .

Détails des résultats

Classement 

 

|}

Division 1C 
La compétition se déroule en Zambie du 22 juin au . Les équipes du Maroc et du Cameroun déclarent forfait. Pour que le tournoi puisse se tenir, le Zimbabwe accepte de faire participer son équipe réserve.

Détails des résultats

Classement 

|}

Division 2

Équipes engagées 

Poule Ouest    
 
 
 
 
 
 

Poule Sud-Est
  (forfait)
  
 
  (forfait)

Poule Sud

Nord
Le tournoi Nord se déroule à Ouagadougou, Burkina Faso entre le 23 et . Les participants sont :

 

|}

Sud-Est
Le tournoi Sud-Est se déroule à Kinshasa, République Démocratique du Congo du 25 au . Le Burundi et le Congo déclarent forfait.

Sud
Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé du 4 juillet au 10 juillet 2015.

 

|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel de Rugby Afrique

2015
Événement sportif international en Afrique
Rugby à XV en 2015
2015 en Afrique
Sport en juin 2015
Sport en juillet 2015